Ismael González puede hacer referencia a:

 Ismael González Arias (1958 - ), escritor español; o
 Ismael González Núñez (1984 - 2010), atleta español.